Cette page est une liste des WWE Raw Tag Team Champions par ordre chronologique. Au catch, les WWE Raw Tag Team Championship (aussi appelés auparavant WWE Unified Tag Team Championship) sont des titres par équipes.

Lorsqu'ils s'appelaient WWE Unified Tag Team Championship, il s'agissait d'une désignation pour deux titres lorsqu'ils étaient tous les deux possédés par la même équipe : les WWE World Tag Team Championship et les WWE Tag Team Championship.

Le , les deux titres changeait de design pour être remplacés par deux ceintures (auparavant 4) : les WWE Tag Team Championship.
 
Le , les deux titres changent de nom pour devenir les WWE RAW Tag Team Championship. 

Les actuels champions sont The Usos (Jimmy Uso et Jey Uso).

Liste des champions

Règnes combinés

En solo

Par équipe

Références

Liens externes 
  Liste des WWE Tag Team Champions sur le site de la WWE

Championnat de catch (WWE)
Liste en rapport avec le catch